Crazy Rich Asians (film)
 Crazy Rich Asians (roman)